Сен-Іле́р-де-Лож () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний схід від Нанта, 65 км на схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 774 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1900,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Ілер-де-Лож на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-де-Лож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея